A competição de simples feminino do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 1 e 7 de setembro no Eton Manor, em Londres.

Calendário

Cabeças de chave

<ol start="1">
  (Medalhista de ouro)
  (Medalhista de prata)
  (Medalhista de bronze)
  (Quarto lugar)

<ol start="5">
  (Quartas de final)
  (Oitavas de final)
  (Oitavas de final)
  (Quartas de final)

Resultados

Seção 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira fase
| RD2=Oitavas de final
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{flagIPCathlete2|E Vergeer|NED|Verão de 2012}}
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08=
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6'''
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4={{flagIPCathlete2|Aniek van Koot|NED|Verão de 2012}}
| RD1-score4-1=7| RD1-score4-2=6'''
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1={{flagIPCathlete2|Esther Vergeer|NED|Verão de 2012}}
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6'''
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=0
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 

| 3rd-seed1=3
| 3rd-team1=

Ligações externas
 

Eventos do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012